Alrø (eiland), Deens eiland
 Alrø (parochie), kerkgemeenschap op dat eiland